Рожен може да се отнася за:
 Рожен – проход в Родопите, България
 Рожен – връх в Родопите, България
 НАО Рожен – обсерватория на връх Рожен, България
 Рожен – село в Община Сандански, България
 Рожен – национален фолклорен събор
 Рожен – синоним на Рождество на Пресвета Богородица
 6267 Рожен - астероид от главния астероиден пояс

Вижте също 
 Роженски манастир – манастир край село Рожен, България
 Роженски пирамиди – скали край село Рожен, България
 Златен Рожен – винарска изба в село Капатово, България